Super Aguri puede referirse a:

 Super Aguri F1 Team fue una escudería de Fórmula 1 en los años 2006, 2007 y 2008;
 Amlin Aguri Formula E Team escudería de Fórmula E;
 Super Aguri SA05 monoplaza de Fórmula 1 que participó al inicio de la temporada 2006;
 Super Aguri SA06 monoplaza de Fórmula 1 que participó al final de la temporada 2006;
 Super Aguri SA07 monoplaza de Fórmula 1 de la temporada 2007; o
 Super Aguri SA08 monoplaza de Fórmula 1 de la temporada 2008.